Karl Valentin kan vara
Karl Valentin (musiker) (1853–1918), svensk tonsättare och musikskriftställare
Karl Valentin (komiker) (1882–1948), den tyske komikern Valentin Ludwig Fey